Spodnji Log (Kočevje)
Spodnji Log (Litija)